Domcke bezeichnet:

 Hans Domcke (1923–2010), deutscher Jurist
 Domcke (Werft), ehemalige Werft in Stettin